

Patronyme 
 (1954-), écrivaine et critique littéraire américaine
 (1907-1999), philanthrope germano-américain
Michele Merkin (1975-), mannequin et animatrice de télévision américaine
Richard Merkin (1938-2009), peintre et illustrateur américain
 (1919-2006), philanthrope germano-américaine

Prénom 
Merkin Valdez (1981-), joueur de baseball dominicain

Mode 
Merkin, perruque pubienne

Voir aussi